Чемпионат Уэльса по футболу 1992/1993 — 1-й сезон Валлийской лиги.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 1992 году
Спорт в Великобритании в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993